Fuqua ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Fuqua (* 1965), US-amerikanischer Regisseur für Spielfilme, Musikvideos und Werbespots
 Don Fuqua (* 1933), US-amerikanischer Politiker
 Harvey Fuqua (1929–2010), US-amerikanischer Doo-Wop-Sänger und R&B-Produzent
 Henry L. Fuqua (1865–1926), US-amerikanischer Politiker
 Ivan Fuqua (1909–1994), US-amerikanischer Leichtathlet
 J. B. Fuqua (1918–2006), US-amerikanischer Politiker, Geschäftsmann und Philanthrop
 John Fuqua (* 1946), US-amerikanischer Footballspieler
 Joseph Fuqua (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Samuel Glenn Fuqua (1899–1987), US-amerikanischer Konteradmiral der US-Marine und Träger der Medal of Honor